СТО (кириллица):

 Специальная теория относительности — теория, описывающая движение, законы механики и определяющие их пространственно-временные отношения при скоростях, близких к скорости света. В рамках специальной теории относительности классическая механика Ньютона является приближением низких скоростей.
 Станция технического обслуживания — организация, предоставляющая услуги по техническому обслуживанию, ремонту и тюнингу автотранспорта.
 Совет Труда и Обороны — чрезвычайный высший орган власти Советской России (преобразован из Совета рабочей и крестьянской обороны в апреле 1920 года, упразднён в 1937 году).
 СТО — до октября 2007 года название российского телеканала «100ТВ».
 Стандарт организации — внутренний документ организации, разрабатываемый на применяемые в ней (или предоставляемую ею) продукцию, технологические процессы, оказываемые услуги и т. п.; стандарты организаций разрабатываются в соответствии с ГОСТ Р 1.4-2004.
 Средства технологического оснащения — совокупность орудий производства, необходимых для выполнения технологического процесса.
 Счёт текущих операций — раздел платёжного баланса страны, в котором фиксируются экспорт и импорт товаров и услуг, а также ряд других денежных потоков

См. также 
 Сто — число 100.
 CTO (значения, латиница)
 STO (значения)